Равшанабад () — распространённый в Иране топоним, происходит от имени Равшан.
 Равшанабад (Конарак)
 Равшанабад (Кохгилуйе)
 Имамзадэ Равшанабад (Голестан)